Муниципальные выборы в Венесуэле 8 декабря 2013 года первоначально планировалось провести 14 апреля 2013 года, но из-за смерти президента Уго Чавеса и досрочных президентских выборов Национальный избирательный совет постановил отложить их. В ходе этих выборов избирателям предстояло избрать мэров муниципалитетов и специальных районов, таких как  и , а также членов муниципальных советов.

Всего 8 декабря 2013 года венесуэльцам предстояло избрать 337 мэров и 2523 муниципальных советника. В голосовании приняло участие 11 122 381 избирателя. Явка составила 58,36 %.

Участники 
Как и на предыдущих выборах, борьба разгорелась между двумя крупными блоками: «Большой патриотический полюс» и «Круглый стол демократического единства». Первый блок включает ряд левых венесуэльских партий и общественных движений, которые разделяют идеи Боливарианской революции и поддерживали президента Уго Чавеса. «Круглый стол» представляет из себя широкую коалицию партий и организаций от левых до правых, объединённых борьбой с режимом Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро.

Опросы

Результаты 
Победителем муниципальных выборов 2013 года стал блок сторонников Уго Чавеса «Большой патриотический полюс», чьи кандидаты смогли получить более 5 миллионов голосов избирателей и заняли посты мэров 256 из 337 муниципальных образований Венесуэлы (76 % от их общего количества в стране), хотя крупнейшие города так и остались под управлением представителей оппозиции. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы выиграла выборы мэров в 243 муниципалитетах, в том числе в , самом крупном из 5 муниципалитетов Столичного округа Каракас. Ещё в 13 муниципалитетах победили представители её союзников по блоку «Большой патриотический полюс».

Кандидаты античавистской коалиции «Круглый стол демократического единства» набрали около 4,4 млн голосов и победили в 81 муниципалитете, что почти на треть больше чем на предыдущих выборах, в том числе в нескольких из самых важных в стране городов, таких как Каракас, Маракайбо, Валенсия, Баркисимето и Сан-Кристобаль. Кроме того, «Круглый стол» сохранил свои позиции в муниципалитетах восточной части Каракаса, в том числе Чакао, Баруте, Сукре и Атильо. Сам оппозиционный альянс выиграл мэрские выборы в 75 муниципалитетах, ещё в 6 выборы выиграли кандидаты близких к нему партий.

Результаты в крупных городах

Региональные центры 
Ниже приведены итоги выборов мэров и муниципальных советников в столицах штатов, а также в Столичном округе Каракас и его муниципальных образованиях. Результаты упорядочены в соответствии с количеством избирателей в каждом муниципалитете.

Другие крупные города 
Ниже приведены итоги выборов мэров и муниципальных советников в городах Венесуэлы, население которых превышает 100 000 жителей, за исключением столиц штатов. Результаты упорядочены в соответствии с количеством избирателей в каждом муниципалитете.

Примечания

Ссылки 
 CNE: Divulgación Elecciones Municipales → 8 de Diciembre de 2013 → Resultados Electorales

2013
Венесуэла
2013 год в Венесуэле